Sabella samoënsis är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1870. Sabella samoënsis ingår i släktet Sabella och familjen Sabellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
samoënsis